Дидима може да се отнася за:

 Дидима (Мала Азия)
 гръцкото име на Гадес (днешен Кадис)